Бутырское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область 
 Бутырское сельское поселение — входит в Грязинский район
 Бутырское сельское поселение — входит в Задонский район

Воронежская область 
 Бутырское сельское поселение — входит в Репьёвский район

См. также
 Бутырское
 Аксёно-Бутырское сельское поселение